Literaturbüro steht für:

 Literaturbüro Freiburg, siehe Literatur Forum Südwest
 Literaturbüro Lüneburg
 Literaturbüro Mainz
 Literaturbüro Nordhessen, siehe Literaturhaus Nordhessen, Kassel
 Literaturbüro Niedersachsen
 Literaturbüro NRW, Düsseldorf
 Literaturbüro NRW Süd beim Literaturhaus Bonn, seit 2013
 Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe, Detmold
 Literaturbüro Ruhr in Gladbeck

Außerdem:
 Brandenburgisches Literaturbüro, Potsdam
 Dresdener Literaturbüro in Dresden
 Hessisches Literaturbüro, siehe Hessisches Literaturforum, Frankfurt (Main)
 Münchner Literaturbüro
 Westfälisches Literaturbüro, Unna

Siehe auch: Literaturhaus, dessen Bedeutung fast gleich ist